Wang Chong (Xin): (王崇, - 30 of 28 v.Chr.), Chinese functionaris uit de eerste eeuw v.Chr., behorende tot de familie van Wang Mang.
 Wang Chong (filosoof): (王充,  27–97 na Chr.) Chinese filosoof uit de Han-dynastie, schrijver van de Balans der vertogen ('Lun Heng').
 Wang Chong (kalligraaf) (1494–1533)